Йельский экономический журнал (YER; The Yale Economic Review) — журнал академической, финансовой, социальной и теоретической экономики. Издается с 2005 года Йельским университетом. Работы, публикуемые в журнале, носят в основном научно-популярную форму, доступную для широкой аудитории. Редактором журнала является Р. Ладлоу.

Миссию журнала его организаторы видят в заполнении лакуны, образовавшейся между научными журналами и экономическим публикациями в газетах и глянцевых журналах. Авторами издания являются как академические экономисты, так и деятели деловых кругов. Особое место среди публикаций занимают интервью с известными учеными.

Периодичность выхода журнала: 2 номера в год.

Ссылки 
Сайт журнала

Экономические журналы
Печатные издания, возникшие в 2005 году
Журналы по алфавиту
Журналы на английском языке
Экономический журнал
Экономический журнал